(1833-1891), homme politique belge.
 Louis Halflants (1898-1984), peintre belge.
 Paul Halflants (1873-1945), prêtre catholique et critique littéraire belge.

Patronyme flamand